Içara kan syfta på:

Brasilien 

 Içara (kommun), Santa Catarina, 
 Içara (ort), Santa Catarina,